Ел Амарадеро има више значења:

 Ел Амарадеро (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Амарадеро (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амарадеро (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику